Устрань — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Устрань — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Устрань — село в Спасском районе Рязанской области.